Hawich ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Hawich (1782–1848), deutscher Maler, Porzellanmaler, Zeichenlehrer und Lithograf
 Stephan Hawich (1753–1827), deutscher Maler und privater Kunstausbilder

Siehe auch:
 Habich